Eilert Tscherning er navnet på flere personer:

 Eilert Tscherning (officer) (1767-1832) – dansk officer og industridrivende (Eilert Peter Tscherning)
 Eilert Tscherning (kirurg) (1851-1919) – dansk kirurg (Eilert Adam Tscherning)